Пасо Каретас има више значења:

 Пасо Каретас (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Каретас (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Каретас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику